Balestrieri ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Balestrieri (1874–1945), italienische Sportler
 Domenico Balestrieri (15. Jahrhundert), italienischer Maler
 Enzo Balestrieri (* 1952), italienischer Regisseur
 Tommaso Balestrieri (1720–1788/1790), italienischer Geigenbauer